Paulshof ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Paulshof (Wangen), Wohnplatz der Stadt Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Paulshof (Altlandsberg), Gemeindeteil der Stadt Altlandsberg im Landkreis Märkisch-Oderland, Land Brandenburg 

in Polen
 Majewo (ehemals Paulshof im Landkreis Preußisch Stargard, Danzig-Westpreußen), ein Ort in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Morzeszczyn
 Papowo (ehemals Paulshof im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Wałcz

in Russland
 Sussanino (Сусанино) (ehemals Paulshof im Landkreis Schloßberg, Ostpreußen), ein Ort in der Oblast Kaliningrad; siehe Tolstowo (Kaliningrad)

in Tschechien
 Pavlíkov (1939–1945 Paulshof), Stadt im Okres Rakovník
Siehe auch:
 Paulinenhof (Begriffsklärung)
 Paulhof
 Paulushof